Longang kan avse följande platser i Kina:

 Longgang, Longan Qu – stadsdistrikt i Huludao, Liaoning-provinsen
 Longgang, Guangdong, Longan Qu – stadsdistrikt i Shenzhem, Guangdong-provinsen
 Longgang (köping i Kina, Anhui)
 Longgang (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 24,00, long 116,23)
 Longgang (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 29,63, long 114,95)
 Longgang (socken i Kina, Jilin)
 Longgang (socken i Kina, Sichuan)
 Longgang (sockenhuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 29,70, long 105,71)
 Longgang (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 26,11, long 116,26)
 Longgang Shezu (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 26,74, long 115,58)
 Longgang Shan (bergskedja) – Jilin-provinsen
 Longgang Shuiku – vattenreservoar i Jiangxi-provinsen